Die European Darts Trophy 2016 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 9. bis zum 11. September 2016 von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das achte Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2016 durchgeführt wird. Austragungsort war die RWE-Arena in Mülheim.

Der Vorjahressieger Michael Smith wurde von Michael van Gerwen abgelöst, der das Finale gegen Mensur Suljović mit 6:5 legs gewann.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 115.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für die European Darts Trophy 2016 waren folgende 48 Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit, Stand: 30. Juni, von denen alle gesetzt waren
 Die 20 Sieger vom UK Qualifier in Barnsley vom 1. Juli 2016
 die acht Sieger vom European Qualifier am 1. September 2016
 vier Qualifikanten vom lokalen Qualifikationsturnier am 8. September 2016

PDC Pro Tour Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  James Wade
  Kim Huybrechts
  Dave Chisnall
  Michael Smith
  Ian White
  Benito van de Pas
  Jelle Klaasen
  Mensur Suljović
  Robert Thornton
  Gerwyn Price
  Terry Jenkins
  Alan Norris
  Stephen Bunting
  Simon Whitlock

UK Qualifier
  Daryl Gurney
  Mervyn King
  Joe Cullen
  Justin Pipe
  Joe Murnan
  Ritchie Edhouse
  Josh Payne
  Jamie Caven
  Kyle Anderson
  Keegan Brown
  Simon Stevenson
  Andy Jenkins
  Robbie Green
  Jamie Lewis
  Matthew Dennant
  Ricky Evans
  Devon Petersen
  Andy Smith
  Darren Webster
  Steve West

European Qualifier
  Dimitri Van den Bergh
  Cristo Reyes
  Janos Végsö
  Zoran Lerchbacher
  Jermaine Wattimena
  Vincent Kamphuis
  Ronny Huybrechts
  Vincent van der Voort

Lokale Qualifikanten
  Max Hopp
  Jyhan Artut
  Kevin Münch
  Martin Schindler
  Justin Webers

Ergebnisse

Vorrunde 
Alle ungesetzten Spieler begannen in der 1. Runde (Vorrunde). Sie wurde am 9. September 2016 ausgetragen.

Finalrunde 
In Runde 2 traten die gesetzten Spieler ins Geschehen ein. Sie trafen auf die Sieger der 1. Runde. Die 2. Runde wurde am 10. September 2016, die restliche Endrunde am 11. September 2016 ausgetragen.

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2016
European Darts Tour 2016
Dartwettbewerb in Mülheim an der Ruhr